Leonard Williams, Leo Williams, Len Williams, Lenny Williams
 Leonard Williams (1829–1916) – nowozelandzki biskup anglikański
 Leonard W. Williams (1875–1912) – amerykański anatom porównawczy i embriolog
 Leonard Williams (1904–1972) – brytyjski polityk, gubernator generalny Mauritiusa
 Len Williams (1921–2007) – angielski żużlowiec
 Leonard Williams – brytyjski motocyklista, aktywny w latach 50. XX wieku
 Lenny Williams (ur. 1945) – amerykański muzyk
 Len Williams – brytyjski motocyklista, aktywny w latach 70. XX wieku
 Leo Williams (ur. 1959) – brytyjsko-jamajski muzyk
 Leo Williams (ur. 1960) – amerykański lekkoatleta
 Lenny Williams (ur. 1981) – kanadyjski futbolista, zawodnik futbolu amerykańskiego